Lusignan (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Lusignan (Guyana), een dorp in Guyana
 Huis Lusignan, een Frans adellijk geslacht